Lurçat ist der Familienname folgender Personen:

 André Lurçat (1894–1970), französischer Architekt
 Jean Lurçat (1892–1966), französischer Maler, Keramiker und Bildwirker